Die Liste der Aarebrücken nennt Brücken, die die Aare, die Alte Aare, den Hagneckkanal sowie den Nidau-Büren-Kanal, von der Quelle beim Grimselpass bis zur Mündung in den Rhein bei Koblenz AG, überqueren, ohne Übergänge bei Kraftwerken (→ Liste der Wasserkraftwerke der Aare):

 Mehrere historische und neuere Brücken der Grimselpassstrasse (H6) sowie des alten Saumpfads und heutigen Wanderwegs, Werkbrücken der Kraftwerke Oberhasli (Kraftwerk Oberaar-Brücke usw.) und andere Übergänge überqueren die junge Aare auf ihrem Weg durch das Haslital von der Passhöhe bis nach Innertkirchen.
 Strassenbrücke H6/H11 Innertkirchen
 Steg Aareschlucht Ost (Ryschibrücke)
 Steg Aareschlucht West (Pontli-Brücke)
 Strassenbrücke Meiringen zum Brünigpass
 5 Strassenbrücken überqueren die Aare zwischen Meiringen und der Mündung in den Brienzersee, 3 davon als Zufahrt zur Hauptstrasse 11/Autostrasse A8
 Brücken in der Stadt Interlaken
 Brücke der Brünigbahn
 Brücke H6/H11 (Goldswil-Viadukt)
 Eisenbahnbrücken: Obere Aarebrücke Interlaken und Untere Aarebrücke Interlaken zwischen den Bahnhöfen Interlaken Ost und Interlaken West
 4 Strassen- und Fussgängerbrücken
 Aarekanalbrücke

 Brücken in der Stadt Thun
 Obere Schleuse
 Götibachsteg
 Sinnebrücke
 Bahnhofbrücke
 Mühleschleuse (Untere Schleuse)
 Mühlegässli
 Postbrücke
 Parkhuusbrüggli
 Rathuusbrüggli
 Allmendbrücke
 Kuhbrücke
 Migrosbrücke
 Regiebrücke
 Alpenbrücke
 Brücke AMP-Strasse
 Aaresteg
 Brücke A6
 Brücke Gurnigelstrasse
 Uttigen-Eisenbahnbrücke, Bahnstrecke Bern–Thun mit Fussgängersteg
 Jabergbrücke, Jaberg
 Brücke Thalgutstrasse, Gerzensee und Wichtrach
 Brücke Schützenfahrstrasse, Münsingen
 Brücke Viehweidstrasse, Belp und Rubigen
 Auguetbrücke, Muri und Belp

 Brücken in der Stadt Bern:
 Schönausteg
 Monbijoubrücke
 Dalmazibrücke
 Kirchenfeldbrücke
 Nydeggbrücke
 Untertorbrücke
 Altenbergsteg
 Kornhausbrücke
 Lorrainebrücke
 Lorraineviadukt 
 Felsenauviadukt
 Tiefenaubrücke
 Felsenaubrücke
 Seftausteg
 Neubrügg
 Halenbrücke
 Stägmattsteg
 Kappelenbrücke
 Wohleibrücke über den Wohlensee, Wohlen bei Bern/Frauenkappelen

 Gedeckte Holzbrücke über die Alte Aare, Aarberg

 Gedeckte Holzbrücke, Büren
 Brücken in der Stadt Solothurn:
 Leporello-Brücke
 Eisenbahn-Brücke
 Wengibrücke
 Kreuzackerbrücke
 Rötibrücke
 Holzbrücke Fulenbach–Murgenthal
 Brücken in der Stadt Olten:
 Autobahnbrücke A1
 Aarebrücke Hauptstrasse 5
 Gäubahnsteg
 Alte Brücke
 Bahnhofbrücke
 Trimbacherbrücke
 Brücken in der Stadt Aarau:
 Süffelsteg
 Kettenbrücke
 Zurlindensteg
 Aarebrücke Hauptstrasse 24
 Aareviadukt der Autobahn A3
 Eisenbahnbrücke bei Brugg, Brugg
 Casino-Brücke, Brugg
 Aaresteg Mülimatt, Brugg-Windisch
 Rohrbrücke, Brugg-Windisch
 PSI-Aarebrücke, Villigen
 Aarebrücke Döttingen
 SBB-Aarebrücke, Koblenz
 Aarebrücke Felsenau–Koblenz, Felsenau

Ehemalige Brücken 
 Rote Brücke, Bern

!
Aarebrücken, Liste der
Aare